Spagna
 Seville – esonimo inglese di Siviglia
 Stati Uniti d'America
 Seville – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Seville – villaggio della Contea di Medina, Ohio
 Seville – census-designated place della Contea di Tulare, California
 Seville – census-designated place della Contea di Volusia, Florida